Sarry puede referirse a: 

 Sarry, comuna francesa situada en Marne.
 Sarry, comuna francesa situada en Saona y Loira.
 Sarry, comuna francesa situada en Yonne.